Вторая Александровка — село в Саракташском районе Оренбургской области, административный центр Александровского сельсовета.

География 
Находится на расстоянии примерно 38 километра по прямой на северо-запад от районного центра поселка Саракташ.

История 
Село основано в 1818 году помещиком Тимашевым, названа в честь своего новоржденного сына. К концу Х1Х века в Александровке были построены три водяных мельницы, работал известный базар. Здесь имелись пивная и чайная харчевня, 12 магазинов и ларьков, 7 кустарных мастерских, 13 заезжих домов. В 1929 году в Александровке создается колхоз «12 лет Октября», а вскоре и Александровская МТС.

Население 

Население составляло 601 человека в 2002 году (русские 84 %), 479 по переписи 2010 года.

Примечания 

Населённые пункты Саракташского района